Алексей Ларионов:
 Ларионов, Алексей Алексеевич (1922—2014) — Герой Советского Союза (1945).
 Ларионов, Алексей Михайлович (1872—1920) — русский инженер-путеец, временный управляющий министерством путей сообщения в правительстве А. В. Колчака (1919—1920).
 Ларионов, Алексей Николаевич (1907—1960) — советский партийный деятель, первый секретарь Рязанского обкома КПСС (1948—1960). Автор махинации, известной как «рязанское чудо».
 Ларионов, Алексей Павлович (1910—?) — советский футболист.